Kde domov můj? (ческ. Де дім мій?) є національним гімном Чехії.

Вживається з 1993 року. Проте з 1920 року композиція «Kde domov můj?» використовувалася як складова частина національного гімну Чехословаччини, де разом з першим куплетом чеською мовою був другий — словацькою — «Nad Tatrou sa blýska», що нині є національним гімном Словаччини. Автор музики — Франтішек Шкроуп (František Škroup), автор тексту — Йосеф Каєтан Тил (Josef Kajetán Tyl). Композиція була написана ними для комедії «Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka», вперше поставленою в празькому театрі Stavovské Divadlo 21 грудня 1831 року.

Текст 
Kde domov můj,
kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká domov můj,
země česká domov můj!

Wo ist mein Heim? — офіційна версія німецькою, що використовувалася 1918—1938 

Wo ist mein Heim,
Mein Vaterland?
Wo durch Wiesen Bäche brausen
Wo auf Felsen Wälder sausen
Wo ein Eden uns entzückt
Wenn der Lenz die Fluren schmückt:
Dieses Land so schön vor allen
Böhmen ist mein Heimatland.
Böhmen ist mein Heimatland.

Переклад 
Де дім мій,
Де дім мій?
Вода гучить по лугах
Бори шумлять по скалах,
В саду світить ярий цвіт,
Земний рай то на весь світ
А то є красива земля,
Земля чеська, дім мій,
Земля чеська, дім мій!

Див. також 
 Герб Чехії
 Прапор Чехії

Посилання 
 Музика гімну без слів

Національні символи Чехії
Чехія
Чехія
Музика Чехії
Чеські пісні